Philip Wharton ist der Name folgender Personen:

* Philip Wharton, 3. Baron Wharton (1555–1625), englischer Politiker
 Philip Wharton, 4. Baron Wharton (1613–1695), englischer Politiker
 Philip Wharton, 1. Duke of Wharton (1698–1731), britischer Politiker